Гусичі може означати:

 Гусичі - рід хорватської шляхти.
 Гусичі - рід української шляхти з Остерського староства.
 Гусичі - село в Боснії та Герцоговині.